W Polsce
 Kleszczów – część miasta Żory
 Kleszczów – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Kleszczów 
 Kleszczów – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Zabierzów 
 Kleszczów – wieś w woj. śląskim, w pow. gliwickim, w gminie Rudziniec
 Kleszczów – gmina w powiecie bełchatowskim 
 Kleszczów – gromada w powiecie piotrkowskim/bełchatowskim
 Kleszczów – jezioro

Zobacz też 
 Kleszczewo